94. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 5–6 lutego 2000 roku w amerykańskim Milwaukee. Zawody rozegrano w hali Pettit National Ice Center. Kobiety startowały po raz 58. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Pierwszy raz na najwyższym stopniu podium stanęła Niemka Claudia Pechstein. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Mistrzostwo wywalczył Holender Gianni Romme. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m/10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 24 łyżwiarki i 24 łyżwiarzy z 15 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2000 w sportach zimowych
2000 w Stanach Zjednoczonych
Łyżwiarstwo szybkie w Stanach Zjednoczonych
Sport w Milwaukee